Jméno a příjmení Josef Navrátil má více nositelů:

 Josef Navrátil (1840–1912) – český tenorista
 Josef Matěj Navrátil (1798–1865) – český malíř
 Josef Navrátil (kněz) (1868–1935) – český katolický kněz, básník a spisovatel, náboženský publicista